Alpha Tauri – nome alternativo della stella Aldebaran, secondo la nomenclatura di Bayer
Scuderia AlphaTauri – squadra motoristica italiana di Formula 1
AlphaTauri AT01 – vettura di Formula 1 del 2020 della scuderia AlphaTauri
AlphaTauri AT02 – vettura di Formula 1 del 2021 della scuderia AlphaTauri
AlphaTauri AT03 - vettura di Formula 1 del 2022 della scuderia AlphaTauri
Alpha Tauri: missione n. 92 – romanzo di Jeff Sutton del 1970